Restauración borbónica puede referirse a cualquiera de las restauraciones en las que se repuso la dinastía Borbón en algún trono:
 La Restauración Francesa, en la persona de Luis XVIII en dos ocasiones: 1814 y 1815, tras el Imperio Napoleónico.
 Las diferentes ocasiones en que se restauró la dinastía Borbón en España, que suelen designarse bajo diversos nombres:
 La Restauración absolutista en España, en la persona de Fernando VII en 1814, tras el reinado de José Bonaparte (impuesto por Napoleón durante la Guerra de la Independencia).
 La Restauración borbónica en España, en la persona de Alfonso XII en 1874, tras el Sexenio Revolucionario.
 La Transición Española, que incluyó (1975) la restauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos I, tras la muerte de Francisco Franco. 
 La restauración de la dinastía Borbón en el Reino de Nápoles, en la persona de Fernando I de las Dos Sicilias en 1815, tras los reinados de José Bonaparte y Joaquín Murat (impuestos por Napoleón).